Rakovac může označovat:

 Rakovac (Beočin) – obec v opštině Beočin, Srbsko
 Rakovac (Novi Pazar) – vesnice administrativně spadající pod město Novi Pazar, Srbsko
 Rakovac (Raška) – obec v opštině Raška, Srbsko
 Rakovac (Bujanovac) – obec v opštině Bujanovac, Srbsko
 Rakovac (Bratunac) – obec v opštině Bratunac v Bosně a Hercegovině
 Rakovac (Novi Grad) – obec v opštině Novi Grad (Bosanski Novi) v Bosně a Hercegovině
 Rakovac (Pale) – obec v opštině Pale v Bosně a Hercegovině
 Rakovac (Srbac) – obec v opštině Srbac v Bosně a Hercegovině
 Racovăț – obec v Rumunsku
 Rakovac (Karlovac) – obec v Chorvatsku u města Karlovac